Гран-при Монако 1933 года — автогонка, проходившая на трассе в Монте-Карло 23 апреля 1933 года.

Это был первый Гран-при Монако, где места в стартовой сетке определялись по времени практики, а не путем жребия. Акилле Варци и Тацио Нуволари много раз сменяли друг друга во главе гонки, но на последнем круге Нуволари перекрутил мотор, его автомобиль загорелся и победа досталась Варци. Затем Нуволари и вовсе был дисквалифицирован из-за посторонней помощи при попытке довести свою машину до финиша.

Стартовая решётка

Гонка

Примечания 

Гран-при Монако